Weische ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Weische (* 1932), deutscher Klassischer Philologe
 Andreas Weische (* 1964), deutscher Maler des Phantastischen Realismus und Goldschmied